UVA, UVA lub Uva:
 UV-A – Ultrafiolet
 UvA – Universiteit van Amsterdam
 U.Va. – University of Virginia
 Prowincja Uva